Belgisch geld kan verwijzen naar:

Lijst van oude muntsoorten in de Lage Landen - pre-Belgische munten
Belgische frank - de oude officiële Belgische munteenheid (1832 - 2002)
Belga (munteenheid) - oude, tijdelijke munteenheid (1926 - 1944)
Belgische euromunten - euromunten met het portret van Albert II (2002 - )